Mammillaria pondii subsp. pondii, llamada comúnmente biznaga de Isla Cedros, es una especie fanerógama perteneciente a la familia Cactaceae endémica de México.

Descripción 
Cactus con tallos de hasta de 40 cm de altura, ocultos por la gran cantidad de espinas, su crecimiento es vertical pero también son rastreros. Pueden producir brotes en toda la longitud de los tallos viejos reclinados en el suelo. Los tubérculos (mamilas), -que forman el cuerpo del cactus en lugar de costillas, como en el resto de especies de este género- son cortos, y cónicos; las axilas (las depresiones entre tubérculos) son lanosas y cubiertas de pelos rígidos. Las areolas jóvenes presentan pelos muy abundantes de color blanco. Las espinas radiales se presentan en dos series, las externas pueden variar en número, son cortas y radiadas; las internas van de 5 a 8, son más largas y erectas. Espinas centrales 3, de 2 a 4 cm de longitud. Las flores  son hermafroditas, con forma de tubo, hasta de 5 cm de longitud, de color escarlata y presentan fecundación cruzada; los estambres y el estilo son rojos. El fruto es ovoide hasta obovoide, de 2 a 5 cm de longitud, también de color escarlata. Semillas negras, foveoladas.

Distribución 
Esta especie es nativa de México (endémica). Se localiza en el estado de Baja California, en la Isla de Cedros, y en el estado de Baja California Sur.

Hábitat 
Vive en un rango altitudinal de 0 a 200 , en suelos arenosos y pedregosos, localizados en laderas.

Estado de conservación 
Se considera que sus poblaciones se encuentran estables, aunque es apreciada por los coleccionistas y puede estar sometida a saqueo. La especie se encuentra listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, bajo la categoría de Sujeta a Protección Especial (Pr), y en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, bajo la categoría de Preocupación Menor (LC) (con el nombre de Mammillaria pondii). La familia Cactaceae se incluye en el Apéndice II de la CITES. Y al encontrarse amenazada, en México se halla regulada bajo el Código Penal Federal (1931), la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA 1988), y la Ley General de Vida Silvestre.

Usos 
Su uso es solamente ornamental.

Referencias

Enlaces externos 
 CONABIO especies prioritarias 
 Lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN 
 Mammillaria pondii subsp. pondii
 Naturalista.

Flora de México   
pondii